Název Hranečník se vyskytuje v názvu více míst:

 Hranečník – přírodní památka v okrese Opava
 Hranečník (kolonie) – hornické kolonie, založené ve Slezské Ostravě
 Přestupní uzel Hranečník – dopravní terminál v Ostravě, otevřený v roce 2016

Reference